LG1 – francuska haubica holowana kalibru 105 mm
 FN LG1 – belgijski granatnik podwieszany
 LG1 – chiński granatnik podwieszany